Réti, régi magyar családnév
 Tárnokréti (1897-ig Réti), település Győr-Moson-Sopron megyében